Szóste Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w rozgrywane były w Łodzi, między 3 a 6 czerwca 2004 roku.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 

2004 w zapasach
Zapasy na akademickich mistrzostwach świata
Zawody sportowe w Łodzi
2004 w polskim sporcie